Hajnan – chińska wyspa i prowincja 
 Hainan Airlines – chińska linia lotnicza z siedzibą w Haikou
 Hainan – prefektura autonomiczna w prowincji Qinghai, w Chinach
 Hainan – dzielnica Wuhai, w regionie autonomicznym Mongolia Wewnętrzna, w Chinach